Col du Nufenen, col alpin suisse entre le Valais et le Tessin
 Nufenen, commune suisse des Grisons

Homonymie de toponyme